Az 1986–1987-es labdarúgó bajnokságot, 29 év után újra az MTK-VM nyerte az Újpesti Dózsa és a Tatabányai Bányász előtt. Az 1982-es és az 1983-as bajnokságot megnyerő Rába ETO trénerének, Verebes Józsefnek ez most az MTK-VM-mel is sikerült. Három ponttal voltak jobbak a második Újpestnél. A Honvéd és a Ferencváros is gyengén szerepelt, csak a negyedik-ötödik helyig jutottak. A két újonc csapat, a Dunaújváros és az Eger egyből ki is estek. Feljutott a Vác és a Kaposvár.

Az év végén a legjobb magyar labdarúgó, Détári Lajos az Eintracht Frankfurtba szerződött.

A végeredmény 

A bajnok MTK-VM játékosai
Gáspár József (29) – Huszárik László (23), Híres Gábor (29), Szalai Attila (25), Turtóczki Sándor (16) – Kékesi Rezső (26), Varga István (26), Szeibert György (26), Bognár György (28) – Talapa János (19), Boda Imre (26).
Játszott még: Turner Csaba (22), Kovács János (14), Jován Róbert (14), Lőrincz Emil (12), Oroszki Péter (12), Kajdy György (9), Balogh Gábor (7), Katzenbach Imre (6), Orovecz György (4), Talapa Tibor (4), Horváth Attila (3), Petry Zsolt (1).
Edző: Both József (2), Verebes József (28)
Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Szendrei József (30) – Schneider István (29), Kardos József (26), Kovács Ervin (26), Kecskés Zoltán (27) – Kozma István (28), Herédi Attila (25), Steidl Sándor (30) – Schróth Lajos (30), Rostás Sándor (30), Katona György (26).
Játszott még: Sulija Ottó (27), Szabó András (20), Eszenyi Dénes (14), Szűcs János (6), Víg Péter (4), Balogh István (3), Balogh Zoltán (1), Haáz Ferenc (1), Muraközi Lajos (1).
Edző: Göröcs János
A bronzérmes Tatabányai Bányász játékosai
Kiss Imre (24) – Vincze József (16), Lakatos Károly (30), Udvardi Endre (25), Szalma József (26) – Moldván Miklós (29), Csapó Károly (30), Schmidt István (26), P. Nagy László (28) – Plotár Gyula (28), Vincze István (29).
Játszott még: Kiprich József (18), Zircher György (16), Emmer László (11), Szabó László (9), Dobesch Gyula (7), Kiss Miklós (7), Dombai András (6), Tepszics Ignác (3), Váczi Dénes (2), Barabás Tibor (1), Simon Tibor (1).
Edző: Temesvári Miklós

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Vezetőedző-váltások

Jegyzetek

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Nemzetisport.hu
 

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok